La maison natale du maréchal Joffre est un musée consacré à la mémoire de Joseph Joffre, à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).

Localisation 
La maison est située au n° 11 de la rue du maréchal Joffre, dans le centre-ville de Rivesaltes.

Description 
La maison comporte 3 niveaux :
 Au rez-de-chaussée  dans l'écurie et l'atelier de tonnellerie de ses parents sont évoqués sa vie et sa carrière.
 Au premier étage, certaines pièces de l'appartement familial sont aménagées. Dans le cabinet de travail, meublé avec les éléments authentiques de son bureau sont exposés des bronzes, des souvenirs historiques et les cadeaux offerts à Joffre par les catalans de Barcelone et ceux d'Amérique du sud lors de son passage à Barcelone en 1920. La chambre natale et la cuisine ont été reconstituées. Dans l'antichambre tenues de fantassins et  la vareuse que le Maréchal Joffre portait lors de son passage à Barcelone en 1920.
 Le grenier, ancien pailler, est consacré à la bataille de la Marne.

Collections 

Le musée présente des collections, des souvenirs et des documents qui témoignent de la grande popularité du personnage. Sa maison nous permet de mieux découvrir l'homme et son parcours hors du commun.

Le musée s'est enrichit d'une collection d'objets militaires "14 18" pour ses missions pédagogiques   ( Rallye Joffre) et de mémoire.

Le musée continue à s'enrichir à travers les généreuses donations, propose des expositions temporaires chaque année, et continue la rénovation de ses pièces.

Pour la saison estivale 2021 et 2022, le musée expose une collection unique au monde: la Joffromania. Cette collection regroupe tous les objets patriotiques représentant le Maréchal Joffre.

La gastronomie 
Lors des journées du patrimoine et dans le cadre des 600 ans du muscat de Rivesaltes, la maison musée-natale du maréchal Joffre présente le gâteau Joffre pour le faire redécouvrir au public.

Cette pâtisserie a été créée en janvier 1920, après la Première Guerre mondiale, quand le maréchal Joffre partit en Roumanie afin de remettre au nom de la France la médaille militaire au roi Ferdinand  de Roumanie et la Croix de guerre à la ville de Bucarest au Palais des Arts du parc Carol à Bucarest. Après cette cérémonie, un banquet fut organisé au fameux restaurant Casa Capșa, où un pâtissier créa un gâteau au chocolat nommé « Joffre » en l'honneur du prestigieux invité.

Le gâteau, à la fois aimé du général mais aussi des Roumains, est devenu depuis un classique de la pâtisserie roumaine.

Le musée a également présenté le vin "Le Canon du Maréchal" qui est issue des anciens vignes du Maréchal et racheté par la cave Cazès de Rivesaltes.

Historique 

Dès la mort de Joffre en 1931, il est question de créer un musée dans sa maison natale. Un dossier est ouvert pour son inscription au titre des monuments historiques en 1935, et le classement est effectif en 1938.

La maison, à la suite du partage des biens des parents Joffre échoit à leur fils Jaques, et au décès de ce dernier sa fille Andrée en hérite.

La maison est alors louée jusqu'en 1972 puis laissée à l'abandon. Grâce au Docteur Émile Parès, alors maire, Andrée Joffre ne fait aucune difficulté pour la céder en viager à la commune de Rivesaltes. Les travaux urgents d'entretien et de préservation sont alors entrepris.

En 1984, sous l'impulsion de son successeur, André Bascou, un comité, avec à sa tête le général Aristide Cortale, est créé afin de réaliser le projet. Il obtient du service historique de l'armée de terre les panneaux qu'il avait réalisés pour le 70ème anniversaire de la bataille de la Marne. Grace au colonel Michel Delrue:   Jean Griot, légataire universel du maréchal Joffre, donne au musée le mobilier du bureau où Joffre avait écrit ses mémoires alors qu'il habitait avenue de Lamballe à Paris, ainsi que de nombreux objets personnels.

Un arrêté du  signé de Jean Zay, alors ministre de l'éducation nationale, l'inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.Un musée consacré a celui qui l'a vu naitre y est installé depuis son inauguration le .

En  le label Maisons des Illustres lui est attribué par le Ministère de la Culture.

Depuis 2015, Guy Roger, successeur du Général Cortale, et le comité pérennisent l'héritage du Maréchal Joffre à travers des expositions temporaires, partenariats avec d'autres musées, enrichissement permanent de la collection Joffre et en modernisant progressivement le musée.

Depuis janvier 2021, l'association " Comité Joffre" est reconnu d'intérêt général. Cette reconnaissance encourage la donation défiscalisée et le mécénat participatif.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques des Pyrénées-Orientales
 Maisons des Illustres

Liens externes 

 Site du musée

 Musée du Maréchal Joffre sur le site de l'Office de tourisme de Rivesaltes

Notes et références 

Monument historique dans les Pyrénées-Orientales
Rivesaltes
Joffre
Natale Maréchal Joffre
Monument historique inscrit en 1938
Natale Maréchal Joffre
Joffre
Musée dans les Pyrénées-Orientales
Musée fondé en 1987